Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2014 проводился с 31 июля по 3 августа 2014 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился в 8-й раз.

В чемпионате принимали участие 14 команд.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда Мариса Джонс / Ден Мустепик, победившая в финале команду Бриджет Бекер / Скотт Бекер. Бронзовые медали завоевали команда Waverley Taylor / Кенни Томсон.

Формат турнира

Составы команд

Этап тройного нокаута

Стадия A

Стадия B

Предварительный финал победителей стадии A и B 
Игрался максимум в два матча. 2-й матч играется только если в 1-м матче победит победитель стадии B. Победитель 2-го матча выходит в общий финал, проигравший — в полуфинал стадии C.

Стадия C 
Победитель стадии C выходит в общий финал, проигравший в финале стадии C занимает общее 3-е место.

Плей-офф за 6—9 место

Финал 
3 августа, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2014

Спорт в Новой Зеландии в 2014 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июль 2014 года
Август 2014 года